Bloody River steht für:
 Bloody River (Kanada)
 Bloody River (St. Kitts)